James Carroll peut faire référence à :

 James Carroll (1854-1907), médecin américain ;
 James Carroll (1857-1926), homme politique néo-zélandais ;
 Jamey Carroll (1974-), joueur américain de baseball ;
 Jim Carroll (1950-2009), écrivain, poète et musicien punk américain.